Konkurs kombinacji norweskiej na skoczni dużej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 20 lutego na w Daegwallyeong-myeon. 

Całe podium przypadło Niemcom. Mistrzem został Johannes Rydzek, drugie miejsce zajął Fabian Rießle, a na trzecim stopniu podium uplasował się mistrz ze skoczni normalnej - Eric Frenzel.
W zawodach wzięło udział czterech Polaków. Najlepszy był Szczepan Kupczak, który zajął 25 miejsce, Paweł Słowiok był 29, a Adam Cieślar 33. Wojciech Marusarz został decyzją trenera zdjęty z trasy, po 3 kilometrach biegu.

Terminarz

Wyniki

Skoki narciarskie

Wyniki końcowe

Przypisy

Bibliografia 
 

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018